Караганди́нская ТЭЦ-3 () — электростанция регионального значения. Расположена в северной промышленной зоне города Караганда, Октябрьский район, в 2-х километрах к северу от жилого района Майкудук. Крупнейшая ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) Казахстана и пятая по установленной мощности теплоэлектростанция страны. Электростанция входит в состав ТОО «Караганда Энергоцентр», в свою очередь, принадлежащего ТОО «Казахстанские коммунальные системы», и является основным генерирующим предприятием компании и города. Выработанная станцией электроэнергия идёт на покрытие электрических нагрузок Карагандинского региона. Карагандинская ТЭЦ-3 входит в Единую Энергосистему Казахстана (ЕЭС).

История 
Строительство ТЭЦ было начато в январе 1970 года. Проект электростанции разработало Среднеазиатское отделение института «ВНИПИэнергопром». В 1977 году вводом турбоагрегатов № 1 и 2, котельных агрегатов № 1 и 2 была пущена Карагандинская ТЭЦ-3, в 1978 пущен 3-й блок. Это позволило наладить централизованное теплоснабжение жилого района Майкудук, с 1980 года активно строящийся Юго-Восток, а с 1982 года — районы Пришахтинск и Сортировка.

Вводом в эксплуатацию котлоагрегата № 4 в 1980 году было завершено строительство первой очереди электростанции. В 1976-м, ещё на стадии строительства, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 были объединены в Дирекцию эксплуатационного персонала Карагандинских ТЭЦ.

В 2012 году была введена турбина мощностью 120 МВт.

Основные данные 

Основные производственные показатели ТЭЦ:
 Установленная электрическая мощность — 670 МВт (2016)
 Располагаемая электрическая мощность — 506 МВт (2012)
 Рабочая электрическая мощность — 493 МВт (2012)
 Выработка электроэнергии — 3,43 млрд кВт·ч (2014)
 Установленная тепловая мощность — 1174 Гкал/ч

Основной вид топлива, использующийся на станции — уголь экибастузского бассейна.

От очистных сооружений канала Иртыш — Караганда к электростанции подведён водопровод. ТЭЦ-3 обслуживает железнодорожная станция «Караганда Новая».

Персонал электростанции — 906 человек. В мае 2016 года после запуска нового энергоблока численность работников увеличилась на 55 человек.

Высота дымовых труб ТЭЦ-3: 270 метров и 180 метров (труба ТЭЦ 3 270 метров самое высокое сооружение в Караганде)

Оборудование 
На конец 2015 года на предприятии проводятся работы по расширению мощности, в ходе которых будет запущен новый энергоблок (котлоагрегат № 8 и турбина № 6), что сделает электростанцию крупнейшей ТЭЦ в Казахстане.

Котлы

Турбины

Генераторы

Перспективы 

Дефицит электроэнергии в Карагандинской области, проблемы экологического и технического характера по эксплуатации и реконструкции оборудования ставят вопрос о строительстве новой ТЭЦ в городе. Планируемое возведение Карагандинской ТЭЦ-4 должно будет компенсировать вывод на замену турбины № 1 ТЭЦ-3.

В ноябре 2015-го в СМИ появилось сообщение об инвестировании британской энергетической компании  3,1 млрд долларов в строительство четырёх газотурбинных станций в Казахстане, в том числе двух в городах Караганда и Темиртау, номинальной мощностью 400 МВт каждая.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Тепловые электростанции Казахстана
Предприятия Караганды
Электростанции Карагандинской области
Казахстанские коммунальные системы